Ekoudou est un quartier de la ville de Yaoundé situé dans la commune d'arrondissement de Yaoundé II au Cameroun.

Historique 
Ekoudou signifie « jachère».

Géographie

Population 
Les habitants du quartier Ekoudou sont principalement des populations de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun. On y retrouve aussi des ressortissants du Mali.

Lieux populaires 
Bastos: Usine de fabrication et commercialisation de tabac.

Notes et références 

Quartier de Yaoundé